Радзивилович (польск.Radziwiłowicz или Radziwiłłowicz) — польская фамилия.
 Радзивилович, Рафаэль (1860—1929) — психиатр.
 Радзивилович, Ежи (род. 1950) — актёр.

См. также 
 Радзивиллы